Epiphora : un genre en taxonomie des insectes qui comprend plusieurs espèces de papillons dont l'Epiphora rectifascia ;
 Épiphora : un signe clinique et une affection médicale (le larmoiement excessif anormal) ;
 Épiphore : une figure de style consistant en la répétition.